Thomaston kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Thomaston (Alabama)
 Thomaston (Georgia)
 Thomaston (Maine)
 Thomaston (New York)